Међународни атлетски митинг Мухамед VI 2019. одржан је 16. јуна 2019. на стадиону Prince Moulay Abdellah Stadium у Рабату (Мароко). Ово је шести од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:54 по локалном времену.

Ветар -0,4 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

800 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:33 по локалном времену.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

110 м препоне 
Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 20:28 по локалном времену.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 21:46.

Доха | Рабат | Монако | Париз | Брисел

Скок увис 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 18:38 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:31 по локалном времену.

Шангај | Стокхолм | Рабат | Лозана | Цирих

Бацање диска 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:41 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Лондон | Брисел

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:25 по локалном времену.

Ветар -0,6 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

400 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:04 по локалним времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

800 м (ж) 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 20:37 по локалним времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

1.500 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 19:41 по локалним времену.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 18:16 по локалним времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

Бацање диска (ж) 
Такмичење је одржано 16. јуна 2019. године у 18:03 по локалном времену.

Стокхолм | Рабат | Бирмингем | Париз | Брисел

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења на сајту ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 6. митинга

Међународни атлетски митинг Мухамед VI
ИААФ Дијамантска лига 2019.